Fiódor (em russo: Фёдор, também transcrito como Fedor [Fédor] ou Feodor, também transcrito em inglês como Fyodor, em alemão Fjodor) é a forma russa do nome Teodoro. Fedora (Федора) é a forma feminina.

É o nome dos seguintes tsares da Rússia:
 Teodoro I da Rússia (1557-1598)
 Teodoro II da Rússia (1589-1605)
 Teodoro III da Rússia (1661-1682)

E também pode referir-se a:

 Fiódor Dostoiévski - escritor russo
 Fiódor Tiútchev - poeta russo
 Fedor Emelianenko - lutador de artes marciais mistas russo
 Fedor von Bock - marechal-de-campo alemão
 Fiódor Tokarev - desenhador de armas e deputado russo/soviético

 Pseudônimos
 Fyodor é pseudônimo de Gordon Lyon, hacker, criador do software Nmap

Desambiguações de antropônimos